Teterboro (New Jersey), een plaats (borough) in de Amerikaanse staat New Jersey
 Teterboro Airport, de luchthaven van deze plaats